Drohiczyn (plaats), plaats in Polen
 Drohiczyn (gemeente), gemeente in Polen